Linger — второй сингл с дебютного альбома Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? ирландской рок-группы The Cranberries. Сама песня посвящена первой любви солистки группы Долорес О’Риордан — солдату, с которым она всего два раза поцеловалась и который ушёл служить в армию в Ливан. Черно-белый видеоклип к песне вдохновлен нуар-фильмом «Альфавиль».

Выпуск 
Как сингл песня была выпущена в 1993, но безуспешно. После успешного турне группы в США альбом Everybody Else Is Doing It, So Why can’t We? песня была также выпущена в эфир на MTV. В 1994 году был так же выпущен сингл во второй раз. Это был первый большой хит группы.

«Linger», кроме альбома Everybody Else Is Doing It, So Why can’t We? находится также на сборниках лучших хитов Treasure Box — The Complete Sessions 1991—1999, Stars: The Best of 1992—2002 и Золото, и на записи концертов the Cranberries The Cranberries Live 1994 и Beneath the Skin — Live in Paris с 1999 года.

В 2017 году группа представила песню в акустической версии, которая в апреле 2017 появилась на новом альбоме группы Something Else. Группу на этой записи сопровождает струнный оркестр Irish Chamber Orchestra из Лимерика.

Коммерческий успех 
Сингл попал в Топ-10 американского хит-парада Billboard Hot 100, заняв там 8-е место. В британском хит-параде «Linger» вошёл в Топ-15, достигнув 14-й позиции.

26 января 1994 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила синглу «золотой» статус за более чем 500 тысяч проданных экземпляров. 9 марта 2018 года Британская ассоциация производителей фонограмм также сертифицировала «Linger» как «золотой», что соответствует продажам, превышающим 400 тысяч копий.

Видеоклип 
Видео на песню было снято на основе научно-фантастического фильма Жан-Люка Годара «Альфавиль» () 1965 года. Клип снимали во время первого визита The Cranberries в США, в одном из отелей Лос-Анджелеса. В съёмках приняли участие друзья и знакомые режиссёра Melodie McDaniel.

Группу во время съёмок клипа посетил Michael Stipe из R.E.M., которому песня понравилась настолько, что он предложил Cranberries совместный тур. Клип находится на DVD-сборнике клипов the Cranberries Stars: The Best of Videos 1992—2002.

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Список композиций 
 Linger — 4:34
 Reason — 2:02
 How (radical mix) — 2:58

Примечания 

Синглы The Cranberries
Песни 1993 года
Рок-баллады
Синглы Island Records